

Anno 
 218 o 218 a.C.

Codici 
 218 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hyderabad nell'Andhra Pradesh in India

Matematica 
 218 – numero